Álvaro Ortiz puede referirse a:

Álvaro Ortiz Albero (1983–), historietista español.
Álvaro Ortiz Arellano (1978-), futbolista mexicano.
Álvaro Ortiz Vera (1977–), político chileno.
Álvaro Ortiz Rozas (1855-1907), tipógrafo y publicista español.